Daniar Jandossovitch Kaïrov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Öskemen au Kazakhstan) est un joueur professionnel de hockey sur glace kazakh. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Torpedo Oust-Kamenogorsk, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve dans le championnat du Kazakhstan en 2011. Lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011, il est choisi au premier tour en  au total par le SKA Saint-Pétersbourg. Le , ses droits sont échangés au Barys Astana. Il joue son premier match dans la KHL le  chez le Iougra Khanty-Mansiïsk.

Carrière internationale 
Il représente la Kazakhstan au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011|| Torpedo Oust-Kamenogorsk 2 || Kazakhstan || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Barys Astana 2 || Kazakhstan || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Snejnye Barsy || MHL || 54|| 3|| 2|| 5|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Snejnye Barsy || MHL || 57|| 3|| 11|| 14|| 125|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Barys Astana || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Snejnye Barsy || MHL || 56|| 7|| 9|| 16|| 50|| 3|| 0|| 0|| 0|| 22
|-
| 2014-2015|| Snejnye Barsy || MHL || 43|| 6|| 15|| 21|| 38|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2014-2015|| Nomad Astana || Kazakhstan || 3|| 0|| 3|| 3|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016|| Nomad Astana || Kazakhstan ||42 ||2 ||8 ||10 ||40 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
| 2015-2016|| Barys Astana || KHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017|| Nomad Astana || Kazakhstan ||16 ||1 ||0 ||1 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017|| HK Ertis Pavlodar || Kazakhstan ||11 ||0 ||1 ||1 ||10 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2017-2018|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan ||39 ||3 ||4 ||7 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan ||34 ||1 ||2 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan ||61 ||1 ||9 ||10 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan ||48 ||5 ||8 ||13 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan  ||  ||

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| +1|| align="left"| de la division 1, groupe B
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| +2|| align="left"| de la division 1, groupe A
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 5|| 1|| 4|| 5|| 2|| +4|| align="left"| de la division 1, groupe B
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior D1B || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| +1|| align="left"|  de la division 1B
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior D1B || 5|| 0|| 1|| 1|| 10|| 0|| align="left"|  de la division 1B
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || -2 || align=left| (relégué en D1A)

Références 

Naissance en avril 1994
Naissance à Öskemen
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Barys Astana
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Défenseur de hockey sur glace